Ta-tchung může být:

místopisné jméno
 Ta-tchung  () – městská prefektura v provincii Šan-si v Čínské lidové republice
 obvod Ta-tchung (Tchaj-pej) () – obvod v Tchaj-peji, hlavním městě Čínské republiky
 obvod Ta-tchung (An-chuej) () – obvod v Chuaj-nanu v provincii An-chuej v Čínské lidové republice
 obvod Ta-tchung (Chej-lung-ťiang) () – obvod v Ta-čchingu v provincii Chej-lung-ťiang v Čínské lidové republice
 okres Ta-tchung (Čching-chaj) () – okres v Si-ningu v provincii Čching-chaj v Čínské lidové republice

člověk
 Li Ta-tchung (*1952, ) – čínský novinář

Rozcestníky - místopisné jméno